Piran – miasto w Słowenii
 Piran – organiczny związek chemiczny